Берк () — багатозначний термін, що може означати прізвище ірландського походження або топонім, та похідні від нього назви.

Персоналії 
 Берк — список носіїв прізвища.

Топоніми

Берк (округ)
 Берк — місто, штат Нью-Йорк
 Берк — місто, штат Південна Дакота
 Берк — місто, штат Техас
 Берк — місто, штат Вермонт
 Берк — місто, штат Вісконсин
 Берк — селище, штат Нью-Йорк
 Берк — переписна місцевість, штат Вірджинія

Берк (Па-де-Кале) — місто у Франції

Інше 
 Ескадрені міноносці типу «Арлі_Берк» — тип ескадрених міноносців у ВМС США.